Bouto peut désigner :
 Bouto, une ville du delta du Nil,
 Bouto, un village du Sénégal.